

Geografia
 Singleton – villaggio e parrocchia civile del Lancashire, Inghilterra
 Singleton – villaggio e parrocchia civile del West Sussex, Inghilterra
 Singleton – sobborgo di Ashford, nel Kent, Inghilterra
 Singleton – città australiana del Nuovo Galles del Sud, Australia
 Singleton – comune dell'Australia Occidentale
 Contea di Singleton – Local Government Area del Nuovo Galles del Sud, Australia

Persone
 Arthur Singleton Wynne (1846-1936) – generale britannico
 Charles S. Singleton (1909-1985) – critico letterario e docente statunitense
 Chris Singleton (1989) – cestista statunitense
 Chris Singleton (1967) – ex giocatore di football americano statunitense
 Edward Singleton Holden (1846-1914) – astronomo statunitense
 Elisabeth Singleton Moss (1982) – attrice statunitense con cittadinanza britannica
 Eric Singleton Campbell (1987) – giocatore di baseball statunitense
 George Singleton (1961) – ex cestista statunitense
 Henry Singleton (1766-1839) – pittore e miniaturista inglese
 IronE Singleton (1975) – attore statunitense
 Isaac Singleton Jr. (1967) – attore statunitense
 James Singleton (1981) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 John Singleton (1968-2019) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 John Singleton Copley (1738-1815) – pittore statunitense
 John Singleton Mosby (1833-1916) –  militare statunitense
 McKinley Singleton (1961) – ex cestista statunitense
 Mike Singleton (1951-2012) – autore di videogiochi britannico
 Sarah Angelica Singleton Van Buren (1818-1877) – first lady statunitense
 Zutty Singleton (1898-1975) – batterista jazz statunitense

Televisione
 Kevin Singleton – personaggio della serie televisiva Iron Fist

Altro
 Singleton – uno dei pattern fondamentali nella programmazione ad oggetti
 Singleton – nome inglese del singoletto: in matematica, insieme contenente esattamente un unico elemento
 Disuguaglianza di Singleton – disuguaglianza nella teoria dei codici